PEN kan avse: 

 PEN-ledare – jordningssystem inom elkraftsteknik
 PEN (organisation) – internationell författarförening
 Svenska PEN – en svensk ideell organisation för skribenter
 PEN  – valutakoden för Nuevo sol, Peru 
 Olympus Pen – en serie kameror för halvformat på 35-mm film från 1959 till mitten på 1980-talet
 PEN – IATA-koden för Penang Internationella flygplats i Pinang, Malaysia

Se även 
 Pen, en ort i Indien.